«Настю́ша» (Зерновая компания «Настюша») — один из крупнейших российских пищевых и сельскохозяйственных холдингов.

Основана в 1992 году. В 2004 году приобрела два элеватора в Москве — «Московский комбинат хлебопродуктов» и «Мелькомбинат в Сокольниках», с конца 2000-х и до второй половины 2010-х годов была одним из крупнейших девелоперов Москвы (благодаря застройке на месте комбината хлебопродуктов). Управляющая компания холдинга — Общество с ограниченной ответственностью «Зерновая компания „Настюша“» — с конца 2010-х годов банкрот. Штаб-квартира — в Москве.

Собственники и руководство 
До марта 2015 года 50 % долей в ООО «Зерновая компания „Настюша“» принадлежали Людмиле Пинкевич, 30 % — Игорю Пинкевичу и ещё 20 % — гражданину Казахстана Кайрату Садыкову (фактически эти акции принадлежат акционерам казахского банка «ТуранАлем»), генеральным директором длительное время был Игорь Пинкевич. После 2015 года распределение долей было: 29 % ЗАО «Юниторг», а оставшиеся доли распределены поровну между Игорем и Людмилой Пинкевич.

Деятельность 

Основные активы «Настюши» расположены в России, Казахстане и Прибалтике. В России это контрольные пакеты столичных «Мелькомбината в Сокольниках» и Московского комбината хлебопродуктов, а также три элеватора и Люблинское хлебоприёмное предприятие в Омской области. Также компании принадлежит шесть московских хлебозаводов (среди которых — построенные в 1930-е годы крупные заводы «Москворечье» и «Черкизово») и два хлебозавода в Московской области (в Сергиевом Посаде и Балашихе).

На территории остановленного Московского комбината хлебопродуктов площадью 40 га компания в конце 2000-х годов приступила к возведению жилого квартала, благодаря такой масштабной стройке по данным за 2012 год юридическое лицо бывшего комбината стало крупнейшим московским продавцом жилья, опередив всех профессиональных застройщиков. К 2016 году компании удалось ввести в эксплуатацию лишь 240 тыс. м² жилья из планируемых без малого 1 млн м², в результате Правительством Москвы срок реализации сдвинут с 2012 года на 2021 год, проведена реструктуризация кредитов и усилен финансовый контроль со стороны банков-кредиторов за деятельностью застройщика. В августе 2017 года по подозрению в обмане дольщиков Пинкевич помещён под домашний арест, осенью того же года к достройке жилья «Настюши» привлечена структура банка «Российский капитал», а в апреле 2018 года Московский комбинат хлебопродуктов признан банкротом. В конце 2018 года из-за кризиса в компании остановлены хлебозаводы «Черкизово» и «Золоторожский хлеб», на многих московских и подмосковных предприятиях фирмы отмечены задержки зарплаты сотрудникам (в связи с чем 50 работников «Черкизово» объявило голодовку), в июне 2019 года голодовку объявляли сотрудники Сергиево-Посадского хлебокомбината.

В Казахстане холдингу принадлежат 16 элеваторов, 12 сельхозпредприятий, выращивающих зерновые на площади больше 200 000 га, и один свинокомплекс. Ими управляют две структуры — ТОО «Настюша» и ТОО СП «Трансавто». Общая мощность российских и казахских элеваторов «Настюши» составляет 3,07 млн т.

В Прибалтике холдинг контролирует белково-витаминный завод Kretingos Grudai, пять птицефабрик, семь свинокомплексов и авиакомпанию VIP Avia, базирующуюся в Риге.

Выручка холдинга за 2010 год составила 10,3 млрд рублей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ТД «Настюша»
 Официальный сайт Компании «Настюша»

Сельскохозяйственные компании России
Продовольственные компании России
Производители продуктов питания России
Компании, выращивающие одно- и двухлетние культуры
Животноводческие компании